Натуральне число 353
 353 рік до нашої ери
 353 рік нашої ери